Ву́лиця Синявського — вулиця у Залізничному районі Львова, місцевість Сигнівка. Пролягає паралельно до вулиці Корякської. Названа на честь українського мовознавця Олекси Синявського.

Історія 
З 1962 до 1993 року мала назву Чукотська. У 1993 році отримала сучасну назву..

Примітки

Джерела 

 
 

Вулиці Залізничного району Львова
Вулиці Львова, названі на честь людей